Ранчо ел Нопалито има више значења:

 Ранчо ел Нопалито (Тланалапа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо ел Нопалито (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику